Cortia steht für

 Ortsteil der italienischen Gemeinde Piazza al Serchio
 Cortia (Gattung), eine Pflanzengattung